Сплит — многозначный термин:

Топоним 
 Сплит — город на Адриатическом побережье Хорватии, крупнейший город Далмации.
 Сплит — аэропорт неподалёку от города Сплит.
 Сплит — горная вершина в массиве Сьерра-Невада (штат Калифорния, США).

Название 
 «Сплит» — эскадренный миноносец, состоявший на вооружении ВМС Югославии в 1939—1985 годах.

Спортивные клубы 
 «Сплит» — футбольный клуб из города Сплит.
 «Сплит» — баскетбольный клуб из города Сплит.
 «МНК Сплит» — мини-футбольный клуб из города Сплит.
  — женский футбольный клуб из города Сплит.

Фильмы 
 «Сплит» — триллер М. Найта Шьямалана (США, 2016).
 «Сплит» — израильский телесериал.
 «Сплит» — украинский телесериал.

Другое 
Термины, происходящие от  — разделение, раздвоение, раскол:
 Сплит — в складском деле: соотношение количества внутритарных вложений среди различных видов упаковок.
 Сплит — музыкальный альбом, содержащий композиции двух и более исполнителей.
 Сплит и Обратный сплит акций — операции с ценными бумагами.
 Сплит — в блэкджеке: разбиение одной руки с двумя одинаковыми картами на две.
 Сплит — в боулинге: положение после первого броска, когда остаются не сбитыми две или более группы кеглей, не стоящие рядом.
 Сплит-система — кондиционер, состоящий из двух блоков.
 Банановый сплит — мороженое в разрезанном на половинки банане.
 Сплит языка — модификация тела, при которой язык разрезается вдоль на две части.
 split — команда, копирующая файл и разбивающая его на отдельные файлы заданной длины.